Municipio de Dent puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dent (condado de Lawrence, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Dent (condado de Woodruff, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Woodruff.
 Municipio de Dent (condado de Iron, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Iron.